Diese Liste der Gastdarsteller von In aller Freundschaft enthält eine nahezu vollständige Aufzählung der Gastdarsteller der deutschen Fernsehserie In aller Freundschaft. Hinweis: Schauspieler, die eine Rolle in mehr als zwei Folgen verkörpert haben, werden in der Liste der ehemaligen Nebendarsteller von In aller Freundschaft erfasst.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Weblinks 
 Episodenliste mit allen Gaststars der einzelnen Episoden bei mdr.de

In aller Freundschaft
Gastdarsteller